Les élections régionales de 1969 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1969) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1969
Vorarlberg
Politique en octobre 1969